Цецилия Куцеску-Шторк (; , , Объединённое княжество Валахии и Молдавии (ныне: жудец , Румыния) — , , СРР) — румынская , известная деятельница искусств этой страны в период между двумя мировыми войнами.

Жизнь и творчество 
Талант к живописи у Цецилии проявился ещё в детстве. Обучение рисованию начала в бухарестской Центральной школе искусств. В 1897 она поступает в Мюнхене в Женскую академию живописи, где учится у профессоров Фера и Шмидта. В 1899 девушка приезжает в Париж и поступает там в академию Жюлиана; занимается в классах Жан-Поля Лорана и Жан-Жозефа Бенджамена-Констана. Свои полотна Ц. Куцеску-Шторк выставляет на парижских Осенних салонах. В 1906 году в галерее Эссель (Hessèle) в Париже состоялась её первая персональная выставка. В Бухаресте Ц. Куцеску-Шторк впервые выставляет свои работы совместно с другими художниками на экспозиции группы Tinerimea artistică, с участием Константина Бранкузи.

В 1906 году художница окончательно переезжает в Бухарест. Здесь она знакомится с известным румынским скульптором немецкого происхождения Фредериком Шторком и выходит за него замуж. В этом браке Фредерик (Фриц) и Цецилия имели двух дочерей — Габриелу (в будущем — архитектора) и Цецилию (впоследстивии — скульптора по керамике).

Ц. Куцеску-Шторк известна в первую очередь своими монументальными, настенными композициями — росписями. Писала также и пейзажи, портреты, жанровые полотна. В 1916 году она становится профессором живописи в бухарестской Академии изящных искусств, став таким образом первой женщиной — профессором-искусствоведом в Европе. Одной из известнейших её работ стали фресковые росписи в Экономической академии Бухареста История румынской коммерции, сделанные в 1933 году. В 1924 и в 1928 годах Ц. Куцеску-Шторк представляла Румынию на венецианских Биеннале. В 1937 она избирается президентом румынского Общества изящных искусств.

В 1943 году художница выпускает своё автобиографическое исследование Fresca unei vieți.

Награды 
 Золотая медаль на Барселонской международной художественной выставке (1929)
 Испанский орден «За гражданские заслуги» (1930)
 Французский орден Почётного легиона (1933)
 Золотая медаль Парижской международной выставки (1937)
 Народный художник Румынии (1957)

Сочинения 
 Fresca unei vieți. — Bucovina, Editura Torouțiu, 1943.
 O viață dăruită artei. — Editura Meridiane, 1966.
 Fresca unei vieți. — București: Editura Vremea, 2006.

Литература 
 Leon Thevenin. Cecile Coutesco-Storck, sa vie et son oevre. — Quatre Chemins, 1932.
 Angela Vrancea. Cecilia Cuțescu-Storck. — Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.
 Gabriela Storck și Petre Comarnescu. Cecilia Cuțescu-Storck: Expozitie Retrospectiva. — Uniunea Artiștilor Plastici, 1959.
 Marin Mihalache. Cecilia Cuțescu-Storck. — București: Editura Meridiane, 1969.
 Liliana Vârban, Ionel Ionița, Dan Vasiliu. Casa Storck — Muzeul Storck. — Muzeul Municipiului București, 2005.
 Jeremy Howard. East European Art. — Oxford University Press, 2006.
 Shona Kallestrup. Art and Design in Romania 1866—1945. — Columbia, Eastern European Monographs, 2006.
 Aurora Liiceanu. Patru femei, patru povești. — Editura Polirom, 2010.

Дополнения 
 Биография Ц. Куцеску-Шторк
 Casa Storck. Избранные работы Ф. Шторка и Цецилии Куцеску-Шторк
 Биография, автопортрет и три городских пейзажа Ц. Куцеску-Шторк
 http://bucharest.romaniaexplorer.com/page_10865.html

Художники-монументалисты
Кавалеры ордена Почётного легиона
Народные художники Румынии